Дюмуле́н () — французская фамилия. Известные носители:
 Дюмулен, Генрих (1905—1995) — немецкий католический иезуитский теолог и религиовед.
 Дюмулен, Давид (16?? — 17??) — танцовщик, член Королевской академии танца, артист Королевской академии музыки (Париж) в 1705—1751 гг.
 
 Дюмулен, Луи-Жюль (1860 — 1924) — французский художник, баталист и ориенталист.
 Дюмулен, Пьер Шарль (1749–1809) — французский военный деятель.
 Дюмулен, Самуэль (род. 1980) — французский велогонщик.
 Дюмулен, Том (род. 1990) — голландский велогонщик.
 Дюмулен, Франк (род. 1973) — стрелок из пистолета, олимпийский чемпион игр 2000 года в Сиднее.
  (1753—1834) — швейцарский художник и гравёр.
 Дюмулен, Шарль (1500—1566) — юрист, специалист по феодальным порядкам, оказавший серьёзное влияние на становление французского права.
 Дюмулен, Шарль (1768—1847) — французский военный деятель.

Составные фамилии 
 Дюмулен-Бори, Пьер (1808—1838) — святой Римско-Католической Церкви, священник, миссионер, мученик, член Парижского Общества Заграничных Миссий.
 Винсендон-Дюмулен, Клемент Адриен (1811—1855) — известный французский гидрограф.